Germán Sánchez, né en 1989, pilote automobile espagnol ;
Germán Sánchez, né en 1992, plongeur mexicain ;
Germán Sánchez, athlète mexicain spécialiste de la marche athlétique ;
Germán Sánchez, né en 1986, footballeur espagnol